Лиига () — профессиональная финская хоккейная лига. Образовалась в 1975 году и заменила любительскую СМ-Серию (SM-sarja; 1928—1975). С 1975 по 2013 годы носила название «СМ-Лиига».

Формат лиги 
Регулярный сезон: каждая команда играет 60 матчей. Матч состоит из 60 минут основного времени. В случае ничьей в основное время играется 5-минутный овертайм до первой заброшенной шайбы. Если же и овертайм не выявит победителя, то следует серия буллитов.

Начисление очков: Победа в основное время — 3 очка, победа в овертайме — 2 очка, проигрыш в овертайме — 1 очко. Место команды в турнирной таблице определяется количеством набранных очков. 

Плей-офф: Шесть лучших команд регулярного чемпионата сразу попадают в 1/4 финала. Команды, занявшие место с седьмого по десятое (включительно) играют дополнительный серию матчей плей-офф до двух побед. Два победителя попадают в четвертьфинал. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале играются серии матчей до 4 побед (при этом до сезона 2008/09 включительно полуфиналы и финал игрались до 3 побед одной из команд). Проигравшие в полуфиналах команды играют матч за бронзовую медаль. В каждом раунде плей-офф пары подбираются таким образом, чтобы лучшая команда по результатам регулярного сезона встречалась с худшей командой по результатам регулярного сезона, вторая команда — с предпоследней и так далее. Более высоко номинированная команда первый матч играет дома, второй в гостях, третий снова дома, четвёртый в гостях и так далее. Матч плей-офф состоит из 60 минут основного времени. В случае если основное время заканчивается вничью, следуют овертаймы по 20 минут до первой заброшенной шайбы.

Расписание: Регулярный сезон стартует в середине сентября. В сезоне предусмотрены перерывы на то время, пока сборная Финляндии участвует в Евротуре. На Рождество предусмотрен двухнедельный перерыв. Также предусмотрен перерыв на время проведения Зимних Олимпийских Игр. Регулярный сезон заканчивается в середине марта и игры плей-офф стартуют сразу после этого. Сезон заканчивается в середине апреля так, чтобы финские игроки могли участвовать в Чемпионате мира.

Все победители 

Победитель плей-офф получает золотые медали и Канада-малья () — главный трофей СМ-лиги. Проигравшая в финале команда получает серебряные медали. Команда, выигравшая матч за 3-е место, получает бронзовые медали. Победитель регулярного сезона получает приз имени Харри Линдблада (), однако он считается даже менее престижным чем бронзовые медали.

Победители СМ-серии

Победители Лииги

Индивидуальные трофеи СМ-Лииги 
 «Золотой шлем» () — лучшему игроку
 «Синий шлем» () — лучший молодой игрок до 20 лет (спонсор Red Bull)
 Трофей Калеви Нумминена — лучшему тренеру
 Трофей Лассе Оксанена — лучшему игроку регулярного чемпионата
 Трофей Яри Курри — лучшему игроку плей-офф
 Трофей Урпо Юлёнена — лучшему вратарю
 Трофей Пекки Раутакаллио — лучшему защитнику
 Трофей памяти Ярмо Васама — лучшему новичку
 Трофей Раймо Кильпиё — джентльмену
 Трофей Аарне Хонкаваара — забившему наибольшее число голов в регулярном чемпионате
 Трофей Вели-Пекки Кетола — набравшему наибольшее число очков в регулярном чемпионате
 Трофей Матти Кейнонена — лучшему по показателю плюс-минус

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница в Facebook
 Страница в VK

Хоккей с шайбой в Финляндии
Финская хоккейная лига
Хоккейные лиги Финляндии
Хоккейные лиги